Ларошжакле́н () - французский аристократический род.

Братья
 Ларошжаклен, Анри де (граф, 1772—1794) — французский военный, самый прославившийся из вождей вандейских роялистов в период французской революции;
 Ларошжаклен, Луи де (маркиз, 1777—1815) — французский генерал, вандейский роялист;
 Ларошжаклен, Огюст де (1784—1868) — французский генерал, вандейский роялист; имел прозвище «меченый» (Le balafré);

Другие
 Ларошжаклен, Анри-Огюст де (Henri-Auguste de La Rochejaquelein; 1805—1867) — пэр Франции, в 1828 г. сражался в Турции в рядах русских войск; сын Луи де Ларошжаклена;
 Ларошжаклен, Виктория де (Victoire de La Rochejaquelein; 1772—1857) — в первом браке маркиза Лескюр, супруга вандейского военачальника Луи Мари де Лескюра, во втором браке жена Луи де Ларошжаклена (1802), оставила мемуары о Вандейской войне («Mémoires de Mme la marquise de La Rochejaquelein»).

Примечания